Bernas tragen folgende Personen im Namen:

 Joaquin Bernas (1932–2021), philippinischer Jesuit und Mitglied des philippinischen Verfassungsausschusses von 1986/1987
 Bernas Avşar (* 1980), bürgerlicher Name von Bero Bass, deutscher Rapper